Nagar – twardy biało-zielonożółty osad pojawiający się na ścianach komory spalania i denku tłoka w silnikach spalinowych. Nagar powstaje ze skoksowanych – niedopalonych cząstek paliwa i oleju. Osad, pojawiający się również na świecach zapłonowych, stwarza niebezpieczeństwo samozapłonu.

Nagar osadza się także na naczyniach kuchennych jak patelnie, kociołki, kotły czy garnki.

Silniki spalinowe tłokowe